Erik Müller kan syfta på:

Erik Müller (professor) (1866–1923)
Erik Müller (författare) (1915–2003)